Sadie J (2011-2013) – brytyjski serial komediowo-obyczajowy stworzony przez Roberta Evansa.

Światowa premiera serialu miała miejsce 14 stycznia 2011 roku na antenie CBBC. W Polsce premiera serialu odbyła się 1 września 2012 roku na antenie Teletoon+.

Fabuła 
Serial opowiada o zwariowanej trzynastolatce zwanej Sadie Jenkins (SadieJ). Zadziornej dziewczynie, która próbuje obrać drogę do świata chłopaków i sławy. Mieszka ona z tatą (Steve) i młodszym bratem (Danny). Sadie ma też dwoje przyjaciół. Zniewieściałego Kita krążącego w świecie mody i sławy oraz ambitną i mądrą Dede, która głównie myśli o przyszłości i edukacji.

Obsada 
 Georgia Lock jako Sadie Jenkins
 Priyanka Patel jako Dede Baxter
 Ronan Carter jako Kit Karter
 Will Nye jako Danny Jenkins
 Bobby Fuller jako Jake
 Rose Liston jako Chloe
 Mel Giedroyc jako pani V
 Steven Speirs jako Steve Jenkins
 Alfie Stewart jako Keith Woods
 Nina Jaspaul jako Ashli
 Daniella Eames jako Imogen

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie Teletoon+ (odc. 27-36) – Studio Sonica
Reżyseria: Miriam Aleksandrowicz
Dźwięk i montaż: Maciej Brzeziński
Dialogi polskie: Joanna Kuryłko
Tłumaczenie: Urszula Szafrańska
Kierownictwo muzyczne: Marek Krejzler (odc. 27-36)
Kierownictwo produkcji: Dorota Furtak-Masica
Wystąpili:
 Justyna Bojczuk – Sadie (odc. 1-26)
 Zuzanna Galia – Sadie (odc. 27-36)
 Julia Chatys – Dede
 Wit Apostolakis – Kit
 Maciej Falana –
 Danny (odc. 1-26),
 DJ Max (odc. 27)
 Mateusz Ceran – Danny (odc. 27-36)
 Aleksander Kupisiewicz – Keith
 Paweł Szczesny – Steve
 Kacper Cybiński – Jake (odc. 1-26)
 Franciszek Dziduch – Jake (odc. 27-36)
oraz:
 Natalia Jankiewicz –
 Chloe (odc. 1, 3-7, 9-10),
 Rebekkuh (odc. 15, 19),
 Teresa (odc. 30)
 Elżbieta Jędrzejewska – Pani V
 Julia Kołakowska –
 Maddie, mama Dede (odc. 2, 35),
 Traci (odc. 12),
 dziewczyna sprzedająca bilety na koncert przez telefon (odc. 29)
 Jerzy Dominik – prowadzący teleturniej (odc. 3, 31-32)
 Aleksander Wysocki – Gary Gilmott (odc. 3, 36)
 Anna Apostolakis
 Agnieszka Kunikowska – Tamara (odc. 5)
 Julia Jędrzejewska – Ashlii (odc. 14-15, 18, 22-29, 31-32, 34-36)
 Józef Pawłowski –
 Taylor (odc. 14-15, 24-28, 32-33, 35-36),
 Pudełek (odc. 16),
 Justin (odc. 24)
 Michał Głowacki – Yolo (odc. 16)
 Jerzy Molga – pan Snotgrass (odc. 16)
 Agnieszka Kudelska –
 Tamika (odc. 19),
 Pixie Lott (odc. 26)
 Jarosław Domin – Jude (odc. 19)
 Jan Aleksandrowicz-Krasko –
 Gary Gilmott (odc. 19),
 Jazper (odc. 23),
 Earl (odc. 33)
 Dominika Sell –
 Megan Miles (odc. 20),
 Kelisha (odc. 22),
 Daisy (odc. 25-26)
 Weronika Łukaszewska –
 Hannah,
 Abbey
 Iwona Rulewicz –
 Babcia Bet (odc. 14, 29),
 Tru (odc. 21),
 Kelly (odc. 29),
 pani Wiazani (odc. 32)
 Dorota Furtak
 Anna Ułas – Beverly (odc. 27-32, 34, 36)
 Artur Kaczmarski – Ajay (odc. 30)
 Mateusz Narloch – Rico (odc. 30-36)
 Jakub Molęda –
 Alex (odc. 30),
 Calvin (odc. 31)
 Przemysław Stippa – Tom Roberts (odc. 33)

Lektor: Jan Aleksandrowicz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale komediowe
Brytyjskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2013